Live at Hammersmith può riferirsi a diverse registrazioni di concerti dal vivo tenutisi ad Hammersmith, quartiere di Londra, dove si trovano vari teatri tra cui il Lyric Hammersmith e Hammersmith Apollo (noto in passato come Hammersmith Odeon):

Live at Hammersmith '79 – album di Ted Nugent del 1979
Live at Hammersmith – album dei Whitesnake del 1980
Live at Hammersmith '84 – album dei Jethro Tull del 1990
Live at the Hammersmith Odeon – album dei Nuclear Assault del 1992
Kate Bush: Live at the Hammersmith Odeon – album di Kate Bush del 1994
Live at Hammersmith – album dei Twisted Sister del 1994
Live at the Hammersmith Odeon '81 – album dei The Stranglers del 1998
Live at Hammersmith Odeon – album dei Black Sabbath del 2007
Better Motörhead Than Dead: Live at Hammersmith – album dei Motörhead del 2007
Live at Hammersmith – album dei The Darkness del 2018